Trec'h est un mot d'origine bretonne qui signifie victoire.

Toponyme
Plage du Trec'h, lieu-dit de l'Île de Groix
Pointe du Trec'h, lieu-dit de l'Île-aux-Moines
Trec'h Meur, forme bretonne ancienne de Trémeur

Prénom
Trec'h Meur, forme bretonne ancienne de Trémeur
Trec'h Mor, forme celtique ancienne du prénom irlandais Trevor

Presse
Avel an Trec’h, revue française de langue bretonne

Homonymie de toponyme